Тјепличка може бити:

 Тјепличка (Спишка Нова Вес), насељено место у округу Спишка Нова Вес, Кошички крај, Словачка Република
 Тјепличка на Ваху, насељено место у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Тјепличка (река), река у Словачкој, лева притока реке Вах